Semangat (Merdeka), een plaats in Indonesië
Semangat (Barusjahe), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing